G.Gaertn. kan som auktorsförkortning betyda:

 Philipp Gottfried Gaertner
 Gottfried Gaertner

Robotskapade auktorsförkortningar